Half-Life 2 () — компьютерная игра, научно-фантастический шутер от первого лица, сиквел Half-Life, вторая игра серии Half-Life, разработанный компанией Valve, издаваемый ими же и Sierra Entertainment. Игра была выпущена в 2004 году, получила всеобщее признание и собрала множество наград и более 45 титулов «Игра года 2004». В 2012 году Half-Life 2 была награждена на Spike VGA 10 (Spike Video Game Awards) как лучшая игра десятилетия.

Разработка длилась шесть лет, на протяжении которых исходный код игры был даже похищен и выложен в Интернете. Основными технологическими достижениями разработчиков можно считать движок Source, предоставивший игрокам потрясающую анимацию персонажей, продвинутый искусственный интеллект противников, реалистичную физику и шейдерный рендеринг. Невиданный ранее уровень взаимодействия игрока с внешним миром был достигнут благодаря использованию модифицированной версии физического движка Havok Physics. На сегодняшний день продано более 12 миллионов копий игры, не учитывая продажи через сервис Steam. В 2005 году игра была переиздана в коллекционном коробочном издании Half-Life — игра года. В России и странах СНГ сборник был выпущен компанией Бука. На разработку игры было затрачено около 40 миллионов долларов США.

Сюжет

Предыстория 
После того, как Гордон Фримен в финале Half-Life уничтожил Нихиланта и был помещён таинственным G-Man’ом в стазис, по всей Земле начались портальные штормы (из-за чего на неё телепортировалось очень много существ из мира Зен), которые привлекли внимание Совета Альянса, и вскоре их войска атаковали Землю, начав «Семичасовую войну» — после семи часов войны Уоллес Брин (бывший администратор «Чёрной Мезы») заставил оставшиеся силы людей сложить оружие, чем и заслужил покровительство Совета и стал полномочным председателем правительства на Земле. Теперь войска Альянса практически полностью контролируют всю планету, кроме лишь нескольких небольших очагов Сопротивления. Местность патрулируют мобильные роботы-сканеры, следящие за обстановкой в городах. В городах работает организация «Гражданской обороны» — специально обученных боевым навыкам людей, поступивших во внутреннюю полицию Альянса. Но самым страшным средством убеждения правительства, наравне с пропагандой и раскинутым над городами полем подавления цикла размножения, являются синтетные роботы — биомашины.

Основной сюжет 
Спустя несколько десятилетий после событий Half-Life загадочный G-Man пробуждает Гордона Фримена из стазиса, довольно туманно намекнув, что тому предстоят «великие дела». Гордон приходит в себя в поезде, прибывающем в город Сити 17, который находится где-то в Восточной Европе и является главным штабом Альянса на Земле: в центре города находится высоченная башня и главный штаб — Цитадель, где заседает Уоллес Брин. На вокзале Гордон собирается сесть на поезд до Нова-Проспект (бывшей тюрьмы строгого режима, а ныне военной базы и лаборатории), но его успевает перехватить Барни Калхаун (его друг и бывший охранник из «Чёрной Мезы»), работающий под прикрытием сотрудником Гражданской обороны Оказывается, что Барни внедрился в ряды Гражданской Обороны, работая под прикрытием на Сопротивление. Он отправляет Гордона в подпольную лабораторию Айзека Кляйнера (бывшего коллеги Гордона). Продвигаясь по городу, Гордон заходит в одно из зданий, после чего детекторы Альянса фиксируют «отклонение в численности» людей в здании, и метрокопы начинают штурм дома. Гордону удаётся от них оторваться, но через некоторое время он попадает в засаду и его спасает Аликс Вэнс, дочь другого бывшего коллеги Гордона Илая Вэнса. Аликс проводит Гордона в лабораторию Кляйнера, скрытую в подсобных помещениях рядом с городской подстанцией. Здесь выясняется, что после поражения в семичасовой войне в Сити 17 было организовано подпольное Сопротивление, во главе которого стоят Айзек, Вэнсы и Барни.

В лаборатории Гордон надевает новый усовершенствованный энергокостюм пятой модели — H.E.V. 5. Кляйнер решает, что Гордона лучше переправить с помощью сконструированного им телепорта на их новую базу — «Восточная Чёрная Меза», которая находится за городом на территории старой ГЭС. Но из-за повреждения телепорта ручным питомцем Кляйнера — хедкрабом по кличке Ламарр, — процесс телепортации проходит неудачно. Сперва Гордон попадает к Илаю в Восточную Чёрную Мезу, после этого обратно в лабораторию Кляйнера, затем к Уоллесу Брину в Цитадель и в итоге его телепортирует за окном лаборатории Кляйнера. В итоге Гордону, вооружившись на первое время монтировкой, приходится отправиться в «Восточную Чёрную Мезу» пешком. Одновременно Уоллес, узнав Гордона, объявляет план-перехват и в Сити-17 объявляют комендантский час и вводят дополнительные силы гражданской обороны. Пробираясь через городские каналы, преследуемый солдатами Альянса, Гордон находит базы Сопротивления, населённые беженцами, повстанцами и вортигонтами, разумными пришельцами из Зена, ставшими после Семичасовой войны союзниками Сопротивления. Выбравшись на окраину города, Фримен находит лагерь повстанцев, где ему дают воздушный катер (аэроглиссер), что позволяет пересечь радиоактивные каналы.

Проведя весь день в пути поздно вечером Гордон добирается до базы, где его встречает Илай и ещё одна бывшая коллега — Джудит Моссман. Здесь же Аликс вручает ему грави-пушку и показывает, как ей пользоваться. Гордон играет разряженной военной шаровой электроминой с роботом Аликс — Псом, оснащённым аналогичным манипулятором. Внезапно база подвергается массированной атаке сил Альянса, и Гордону с Аликс приходится вернуться внутрь. Обвалившийся в результате атаки потолок отрезает Гордону путь назад, и ему приходится уходить через подземный туннель, ведущий в заброшенный шахтёрский городок Рейвенхольм, который когда-то подвергся массированной бомбардировке крабснарядами и теперь заполнен паразитами-хедкрабами и зомбированными людьми. Единственный встреченный человек, живущий в Рейвенхольме, — полусумасшедший священник Отец Григорий. Он приводит Гордона к заброшенной шахте, ведущей в доки на побережье около Сити 17, где Гордон находит ещё одну базу Сопротивления. Там с Гордоном по телемосту связывается Аликс и сообщает, что Илай захвачен и находится в Нова-Проспект. Она просит Гордона отправиться туда. Повстанцы предоставляют Гордону самодельный автомобиль-багги, на котором он по берегу направляется к тюрьме. В то же время на охоту за Гордоном отправляют элитное «Сверхчеловеческое» подразделение Вооружённых Сил Альянса. Передвигаясь по побережью, Гордону приходится прорываться через многочисленные блокпосты и засады и помогать другим повстанцам отражать нападения врага (в частности, на базе «Маленькая Одесса», которой командует полковник Одесса Каббедж). Положение Гордона осложняет ещё и то обстоятельство, что начался сезон размножения у живущих на побережье насекомых — муравьиных львов, и в этот момент они особенно агрессивны.

В пути Гордон сталкивается с Мирмидонтом — стражем муравьиных львов, — и после победы над ним получает фероподы — железы, наполненные феромонами, благодаря которым он теперь может управлять муравьиными львами и натравливать их на врагов. С помощью муравьиных львов Гордон штурмует блокпосты перед Нова-Проспект. Проникнув в старую часть тюрьмы, Гордон с боем пробивается до вокзала для встречи с Аликс. Встретившись они находят Илая, которого поместили в специальную капсулу для транспортировки, и которую  Аликс с помощью взломанного ею компьютера отправляет в телепортационный зал, после чего они с Гордоном начинают расчищать себе путь к телепорту и параллельно пытаются найти Джудит. Гордон штурмует блокпосты и отбивает посланные против него спецотряды Альянса, в то время как Аликс перепрограммирует турели, настроив их против солдат, и отключает защитные поля. В какой-то момент на одной из консолей они видят Джудит в тот момент, когда та общается по передатчику с Уоллесом — выясняется, что та сотрудничает с Альянсом. Когда они добираются до Джудит, Аликс приказывает ей телепортировать Илая в лабораторию доктора Кляйнера, но вместо этого Моссман удаётся переместить себя и Илая в Цитадель. Пока телепорт снова заряжается, Гордон и Аликс отбивают атаки солдат Альянса, но их наплыв приводит к такой перестрелке, что в комнате с телепортом начинается пожар. В последний момент перед взрывом Гордон и Аликс успевают заскочить в телепорт и телепортируются в лабораторию Кляйнера.

Здесь они выясняют, что взрыв телепорта вызвал некие нарушения, из-за чего они прибыли в лабораторию только через неделю после отправления (хотя для Гордона и Аликс эта неделя кажется долями секунды между «ещё там» и «уже здесь»). За это время Сопротивление подняло восстание, и Сити 17 ввергнут в хаос. Аликс решает сопроводить Кляйнера в безопасное место, а в помощь Гордону передаёт Пса, однако практически сразу робот вступает в бой с техникой Альянса. Затем Гордон встречает отряд повстанцев и вместе с ними пытается пробиться к Цитадели, чтобы освободить Илая Вэнса. Отряд Гордона успешно пробивает себе дорогу из окраин города. Вскоре к ним присоединяется Аликс: с её помощью Фримен уничтожает один из генераторов, снабжающих энергией защитные системы Альянса. Однако затем, отправившись на разведку, Аликс попадает в засаду и Гордон в одиночку отправляется на поиски Барни. От командира отряда повстанцев Гордон узнаёт, что Барни прижат снайперами на крыше, после чего вызволяет его. Гордон и Барни с повстанцами пробираются к опорной базе Альянса, именуемой «Нексус Патруля» (), чтобы отключить генераторы силового поля, блокирующего проход к Цитадели. Площадь перед базой контролируется устройством подавления. Прорвавшись внутрь здания, Фримен разрушает три генератора, подходы к которым перекрыты ловушками и автоматическими пулемётами. Кроме того, на защиту здания Альянс постоянно направляет отряды десанта. После того, как устройство подавления отключается, площадь перед зданием становится полем битвы повстанцев и войск Альянса. Барни создаёт в «Нексусе» главную базу для решающего наступления на Цитадель и остаётся в здании координировать другие отряды, в то время как сам Фримен должен пробраться до склада с боеприпасами для РПГ, чтобы уничтожить многочисленных страйдеров. С помощью Гордона повстанцы отбивают эту атаку, а самому Гордону предстоит следующая битва у подножия цитадели, где на развалинах жилого квартала повстанцев атакует ещё один отряд страйдеров при поддержке многочисленной пехоты. После битвы возле стены Гордон опять встречает Барни и Пса. Пёс пробивает брешь в оградительной стене, окружающей Цитадель, через которую Гордон в одиночку проникает в Цитадель.

Очутившись в Цитадели, Гордон вскоре попадает в тупик, и ему приходится путешествовать дальше в транспортировочной капсуле, «поде» (), движущейся куда-то в лабиринтах базы. Система безопасности замечает Гордона и помещает его в конфискационное поле, уничтожающее всё оружие, кроме гравитационной пушки. При попытке уничтожения этого устройства система даёт сбой и, наоборот, усиливает её свойства, добавляя новое — способность манипулировать органической материей, после чего её оранжевое излучение становится голубым. Вооружённый лишь ею, Гордон расчищает свой путь на верхние уровни Цитадели, пока снова не попадает в тупик и не сталкивается вторично с необходимостью путешествовать в контейнере. Капсула с Гордоном поднимается на верхние этажи Цитадели, затем останавливается и в помещении включаются силовые поля, конфискующие оружие; под воздействием полей гравитационная пушка медленно проплывает в воздухе и её забирает один из солдат охраны. Затем входит Джудит Моссман и просит Гордона не сопротивляться Уоллесу. Контейнер с Гордоном привозят прямо в кабинет Уоллеса, тот пытается убедить Илая, заключённого в такой же контейнер, перейти на сторону Альянса, но, когда тот отказывается, Уоллес вызывает Аликс, также заключённую в капсулу. Когда Уоллес понимает, что даже под страхом причинения вреда Аликс ему не удастся переубедить Илая, он говорит, что тот ему больше не нужен, и предпринимает попытку склонить на свою сторону Гордона. Но когда он принимает решение отправить Илая и Аликс через телепорт в миры, где, по его мнению, невозможно выжить, Джудит, лелеявшая надежду спасти Илая (выясняется, что она сотрудничала с Альянсом в обмен на то, что Илаю не будет причинён никакой вред), встаёт на сторону Гордона и освобождает его из контейнера. Уоллес хватает гравипушку и выпускает энергетический разряд в сторону противников, после чего ему удаётся сбежать на самый верх Цитадели, где расположен реактор на тёмном сплаве, который в свою очередь питает расположенный там же телепорт, связанный с родным миром Альянса. Джудит и Илай остаются в кабинете Уоллеса, собираясь покинуть Цитадель в его персональной транспортной капсуле, а Гордон с Аликс бросаются в погоню. Девушка пытается выключить телепортатор с помощью компьютера, но ей это не удаётся, поскольку Уоллес передал управление «на ту сторону», и Гордону приходится отправляться вслед за ним. К своему несчастью, Брин оставляет гравипушку в зале управления реактором, с помощью которой Гордон прорывается к телепорту и уничтожает его прежде, чем до него доедет транспортная площадка с Уоллесом. Уничтожение телепорта провоцирует взрыв реактора, но тут время замирает и перед Гордоном появляется G-Man, сообщающий, что получил несколько интересных предложений насчёт Гордона. Затем он прощается и уходит в светлый проём, сообщив напоследок, что позовёт Гордона, когда время последнего придёт вновь.

Мир 

Окружающая обстановка в Half-Life 2 разнообразна, от Сити 17, его пригородов и территорий за пределами города, до громадной Цитадели Альянса. Во всех населённых местах присутствует «ощущение» Восточной Европы. Предполагается, что прототипом Сити 17 стала София, столица Болгарии, родной город художественного директора Half-Life 2 Виктора Антонова. Эта гипотеза основана на схожести Сити 17 и Софии, а также на часто встречаемых кириллических славяноязычных надписях, в том числе и болгарского слова «цимент» на одном из домов, а также некоторых граффити, вывесках и объявлениях. На плакатах на стенах иногда встречаются болгарские и русские названия, например, «Техника», «Театр имени Вс. Мейерхольда». Множество старых машин в игре также имеют реальные прототипы из бывшего СССР, хотя их номерные знаки не похожи на принятые в Советском Союзе и странах СНГ. В качестве локомотивов для поездов в Сити 17 используются моторные вагоны дизель-поездов ДР1 со срезанным пассажирским салоном — эти поезда производились в Латвии, ранее входившей в СССР, сейчас они распространены на территории России, Белоруссии, Украины и других странах СНГ и Балтии. Отец Григорий обладает именем, весьма характерным для славян.

Вероятно, неслучайно и название «Семичасовая война» — известно, что семичасовой ядерной войной в западной прессе назывались стратегические учения СССР Щит-82. А название одной из повстанческих баз на побережье «Новая Малая Одесса», равно как и имя полковника Одессы Каббеджа, намекает на то, что побережье с характерным гористо-холмистым ландшафтом может быть черноморским.

На автозаправочных станциях, встречающихся в игре, на бензоколонках, можно заметить название валюты, в которой ведётся расчёт — «kron», поэтому, учитывая вышеизложенные факты, можно предположить, что действие разворачивается в Эстонии (это единственная из стран, имеющих выход к морю, в которой к концу XX века в обращении были кроны; также кроны до сих пор используются в Швеции, Чехии и Дании). Помимо этого, на одном из домов привокзальной площади Сити 17 можно обнаружить вывеску «Cafe Baltic».

Сами разработчики в книге Half-Life 2: Raising the Bar, повествующей о процессе создания игры, утверждают, что Сити 17 не имел единого прототипа, а был создан после изучения архитектуры многих восточноевропейских городов (например, внутренний вид больницы был создан на основе фотографий больницы в Чернобыле).

Игровой процесс

Мультиплеер 
До выхода Half-Life 2: Deathmatch единственной возможностью мультиплеера на движке Source была Counter-Strike: Source. 30 ноября 2004 года Valve выпустила специальное дополнение Half-Life 2: Deathmatch и полный SDK бесплатно для всех владельцев Half-Life 2. Позже Valve предоставила возможность бесплатно получить Half-Life 2: Deathmatch владельцам видеокарт ATI и NVidia — даже тем, у кого нет Half-Life 2.

Персонажи

Враги 
Многие враги, знакомые по Half-Life, появляются и в Half-Life 2 — это хедкрабы, барнаклы и зомби. Однако, бо́льшая часть игры проходит в схватках с войсками Альянса — комбайнами, которые используют против Гордона и повстанцев значительные военные силы: от патрульных Гражданской обороны до боевых машин-синтетов, в том числе страйдеров.

Союзники 
Хотя большую часть игры Гордону приходится сражаться одному, как и в первой Half-Life, в некоторых эпизодах он пользуется помощью союзников. По большей части это члены Сопротивления, но ему встречаются и дружественные вортигонты, и муравьиные львы. В некоторых ключевых локациях Гордон встречается с более важными NPC, такими как Аликс Вэнс, Барни Калхаун и робот Аликс—Пёс.

Отзывы и критика 
Half-Life 2 получила всеобщее признание. По данным на 2008 год игра была продана в количестве более 6.5 миллионов, не учитывая продажи через сервис Steam. Игра стала одной из самых успешных и получила 96 % из 100 возможных на GameRankings и Metacritic. Такие источники, как GameSpy, The Cincinnati Enquirer, и The New York Times поставили игре высшие оценки, а такие, как PC Gamer и IGN одни из самых высоких. Maximum PC поставила Half-Life 2 невероятные 11 баллов из 10 возможных и назвала игру «самой лучшей в истории». Также в 2012 году на Spike VGA 10 Half-Life 2 получила награду «Entertainment Weekly and Spike VGA Best Game of the Decade» (лучшая игра десятилетия).

Летом 2018 года, благодаря уязвимости в защите Steam Web API, стало известно, что точное количество пользователей сервиса Steam, которые играли в игру хотя бы один раз, составляет  человек.

Награды

2003 год 
 Лучшее шоу E3 2003 — GamersDepot; GameSpy; Game Informer; GameSpot; IGN PC’s Best of E3 2003 Awards; Game Critics Awards: Best of E3 2003
 The London Games Week Award — ECTS 2003
 Лучшая «новостная шумиха» 2003 года — GameSpot
 Лучший видеоролик 2003 года — GameSpy; File Planet
 Самая ожидаемая игра для PC '2004 — GameMag.ru
 2004 № 1 Most Wanted — GameSpy
 Лучшая PC-игра — GameSpy; Game Critics Awards: Best of E3 2003
 Лучшая action-игра — GameSpy; IGN PC’s Best of E3 2003 Awards; Game Critics Awards: Best of E3 2003
 Непревзойдённая технология — IGN PC’s Best of E3 2003 Awards
 Лучшая графика — IGN PC’s Best of E3 2003 Awards
 BEST OF E3 2003 — Overall — Game Revolution
 BEST OF E3 2003 — Action — Game Revolution
 Специальная награда за графику — Game Critics Awards: Best of E3 2003

2004 год 
 Лучшее шоу E3 — GameSpy
 Лучшая PC-игра — GameSpy; IGN; Spike Video Game Awards 2004
 Лучший FPS — GameSpy; IGN; Game Arena
 Непревзойдённая технология — IGN
 Лучшая графика — Spike Video Game Awards 2004; IGN; GameSpy
 Игра года на PC — IGN; Game Arena; GameSpy; The Guardian
 Игра года — EDGE
 Награда за новаторство — EDGE
 Лучший графический дизайн — EDGE; GameSpot
 Лучшая игра 2004 года — Game Arena
 Лучший боевик — GameSpy
 Лучший персонаж (Пёс) — GameSpy
 Самая громкая новость года — GameSpy
 Самая ожидаемая игра 2004 года — GameSpy
 Лучший боевик — GameSpot
 Лучший боевик на PC — GameSpy
 Самая лучшая игра на PC — GameSpy

2005 год 
 Лучшая игра года на PC — Voodoo Extreme; 4Players
 Лучший боевик — Voodoo Extreme; PC Games
 Лучший боевик на PC — Shacknews; 4Players
 Абсолютная игра года — Shacknews
 Лучший сценарий — 4Players
 Лучшая графика на PC — 4Players
 Лучший сиквел на PC — 4Players
 Лучшая игра 2004 года — BBC News; Playground.ru; DriverHeaven; Fragzone; PC Zone; Stuff; Absolute Games
 Лучшая игра — Eurogamer.net; GDC 2005
 Лучшая игра года — G4TechTV; PC Games; Pelit; Sky News; BAFTA; Golden Joystick Awards
 Лучший шутер 2004 года — Playground.ru
 Лучшая графика — PC Games; G-Phoria Awards
 Лучшая мужская роль (Гордон Фримен) — GaMMeR
 Лучшая роль второго плана (Аликс Вэнс) — GaMMeR
 Лучший игровой мир — GaMMeR
 Лучшие спецэффекты — GaMMeR
 Лучший action — GaMMeR
 Лучшая локализация — GaMMeR
 Игра года (2004) — GaMMeR; PCGameplay; AIAS; Игромания.; Game.EXE; PC Игры
 Лучшая музыка — Computer Gaming World
 Лучший персонаж (Пёс) — Computer Gaming World
 Лучшая игра 2004 года на PC — Dagbladet
 Лучшая игра на всех игровых платформах — Dagbladet
 Абсолютная игра 2004 года — IGN
 Компьютерная игра года — AIAS
 Инновации в компьютерных играх — AIAS
 Выдающиеся достижения в графическом исполнении — AIAS
 Выдающиеся достижения в анимации — AIAS
 Лучшее выступление мужского персонажа в игре (Роберт Гийом) — AIAS
 Выдающиеся достижения в проработке геймплея — AIAS
 Выдающиеся достижения в визуальной подаче игры — AIAS
 Лучший шутер — AIAS; Страна игр
 Лучшая игра 2004 года в жанре action — Absolute Games
 Лучший сиквел 2004 года — Absolute Games
 Лучший игровой сценарий 2004 года — Absolute Games
 Лучший визуальный ряд в игре 2004 года — Absolute Games
 Лучшая оригинальная игровая музыка 2004 года — Absolute Games
 Лучший звуковой дизайн в игре 2004 года — Absolute Games
 Игра 2004 года, в которую хочется играть снова и снова — Absolute Games
 Лучший видеоряд 2004 года — Tom’s Hardware Guide
 Лучший FPS 2004 года — Tom’s Hardware Guide
 Лучший сюжет — Игромания
 Игра года по совокупности показателей — Навигатор игрового мира
 Лучшая игра на PC — Страна игр; BAFTA
 Лучшая анимация — BAFTA
 Лучшее художественное направление — BAFTA
 Дизайн персонажей — GDC 2005
 Технология — GDC 2005
 Сценарий — GDC 2005
 Лучшее женское озвучивание (Мерл Дэндридж) — G-Phoria Awards
 Игра года на PC — GIGA GAMES AWARD 2005
 Лучшая игра года на Xbox — GameSpy; PALGN
 Лучший шутер года на Xbox — GameSpy
 Эта игра должна быть на Xbox 360 — GameSpy
 Выбор читателей — GameSpy
 Лучшие из лучших в 2005 — GameSpy
 Лучший FPS на Xbox — IGN
 Лучшее использование звука на Xbox — IGN

2009 год 
 Лучшая зарубежная игра за последние 5 лет — Gameland Award 2009

2012 год 
 Лучшая игра десятилетия — Spike VGA 10

Продолжения 

С момента выхода Half-Life 2 Valve выпустила два прямых сюжетных продолжения и один дополнительный уровень. Причём сначала дополнительные эпизоды задумывались как одно большое дополнение Half-Life 2: Aftermath (). Но, спустя некоторое время, было решено отказаться от разработки крупного продолжения и разбить игровую серию на три эпизода, что позволило выпускать игры чаще, раскрывая сюжет постепенно.

Действие первого эпизода Half-Life 2: Episode One развивается сразу же после окончания второй части, где Гордон и Аликс должны успеть сбежать из Сити 17, чтобы не погибнуть во время взрыва Цитадели. Разработчики сообщили, что всего будет три эпизода. Также вышел Episode Two, действие которого развернулось на открытых пространствах. Об Episode Three известно, что игрок посетит заброшенный в Арктике корабль «Борей» ().

Также был выпущен бесплатный дополнительный уровень «Lost Coast», первоначально доступный только для владельцев видеокарт ATI. Дополнение загружается через Steam и запускается как отдельная игра. Первоначально этот уровень располагался между главами «Шоссе 17» и «Песчаные ловушки», но был вырезан из игры, и впоследствии стал демонстрацией новых возможностей последней, на то время, версии движка Source: HDR-освещение, рельефные текстуры высокого разрешения и система комментариев — режим, который позволяет на отдельных этапах игры прослушивать комментарии о различных аспектах разработки.

Директор студии Saber Interactive Мэттью Карч обратился к Гейбу Ньюэллу с просьбой разрешить ремейк Half-Life 2, но получил отказ: «Извини, если мы собираемся сделать, то собственными силами».

Саундтрек 
Все нижеперечисленные треки были написаны музыкантом Келли Бейли. Некоторые из них являются оригинальными треками из Half-Life, в Half-Life 2 они переименованы. Обладатели специального коллекционного издания игры, помимо прочих бонусов, получили CD с оригинальными саундтреками.

Примечания

Литература 
 
 
 
  (Перевод от hl-inside.ru)

Ссылки 

 Официальный сайт Half-Life 2
 

The Orange Box
Steam-игры
Игры для Windows
Игры для macOS
Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Игры для Xbox
Игры для Linux
Компьютерные игры 2004 года
Шутеры от первого лица
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры-антиутопии
Компьютерные игры, локализованные «Букой»
Компьютерные игры, изданные «Букой»
Компьютерные игры, разработанные Valve
Игры на движке Source